Gobiopterus är ett släkte av fiskar. Gobiopterus ingår i familjen smörbultsfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Smörbultsfiskar
Gobiopterus